Liangjiang bezeichnet:

 Liangjiang (Chongqing) (两江新区), „neuer Stadtbezirk“ der chinesischen Stadt Chongqing
 Liangjiang (Antu) (两江镇), Großgemeinde im Kreis Antu in der chinesischen Provinz Jilin
 Liangjiang (Lechang) (两江镇), Großgemeinde der Stadt Lechang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Liangjiang (Lingui) (两江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lingui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liangjiang (Wuming) (两江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liangjiang (Xingbin) (良江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xingbin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liangjiang (Xupu) (两江乡), Gemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan